The Magic Sword steht für:

 The Magic Sword (1901), britischer Kurzfilm von Walter R. Booth 
 The Magic Sword, Originaltitel von Das Zauberschwert, US-amerikanischer Film von Bert I. Gordon (1962)